Joseph Bouvier peut désigner :
 Joseph Bouvier des Éclaz (1757-1830), général de brigade, baron de l'Empire ;
 Joseph Bouvier (1883-1978), chirurgien français, maire de Reims ;
 Joseph Bouvier (), lithographe français.